Ива́н Ники́тич Ники́тин:
 Никитин, Иван Никитич (около 1680 — не ранее 1742) — русский живописец-портретист, основатель русской портретной школы XVIII века.
 Никитин, Иван Никитич (1878—1918) — революционер.
 Никитин, Иван Никитич (1914—1941) — Герой Советского Союза.